Храм Константина и Елены — название христианских храмов, освящённых во имя святых равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены.

Обиходные названия: Константино-Еленинская церковь, Константино-Еленинский собор.

Престольный праздник —

Россия 
 Церковь Константина и Елены — в Верее.
 Храм Константина и Елены — в Вологде.
 Храм Константина и Елены — руины средневекового храма на Мангупе.
 Церковь Константина и Елены в Кремле — в Москве (утрачена).
 Церковь Константина и Елены — в Новочеркасске.
 Церковь Константина и Елены — в Севастополе.
 Церковь Константина и Елены — в Симферополе.
 Церковь Константина и Елены — в Таганроге (утрачена).

Венесуэла 
 Церковь Константина и Елены — в Каракасе.

Германия 
 Храм Константина и Елены — в Берлине.
 Храм Святых Константина и Елены — в Кёльне.

Греция 
 Церковь Константина и Елены — в Афинах.

Казахстан 
 Константино-Еленинский собор — в Астане.

Молдавия 
 Церковь Константина и Елены — в Кишинёве.

Сербия 
 Церковь Святого царя Константина и царицы Елены — в Белграде.

США 
 Собор Святых Константина и Елены — в Ричмонде.

Узбекистан 
 Храм Святых Равноапостольных Константина и Елены — в Коканде.

Украина 
 Константино-Еленинская церковь — в Киеве (снесена).
 Церковь Константина и Елены — в Нежине.

ЮАР 
 Собор Святых Константина и Елены — в Йоханнесбурге.

См. также 
 Цареконстантиновская церковь